Il singolare del torneo di tennis Croatian Bol Ladies Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Sandra Cecchini che ha battuto in finale Magdalena Maleeva 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Helen Kelesi (semifinali)
 Sandra Cecchini (campionessa)
 Magdalena Maleeva (finale)
 Laura Golarsa (primo turno)

 Veronika Martinek (primo turno)
 Andrea Strnadová (quarti di finale)
 Laura Garrone (quarti di finale)
 Csilla Bartos (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatian Bol Ladies Open 1991